March ör Die — десятий студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 14 серпня 1992 року.

Композиції 
 Stand - 3:31
 Cat Scratch Fever - 3:52
 Bad Religion - 5:01
 Jack the Ripper - 4:39
 I Ain't No Nice Guy - 4:18
 Hellraiser - 4:35
 Asylum Choir - 3:40
 Too Good to Be True - 3:36
 You Better Run - 4:51
 Name in Vain - 3:06
 March ör Die - 5:41

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Майкл Бьорстон - гітара 
 Томмі Олдрідж - ударні

Джерела 
 March ör Die  allmusic
 March ör Die  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців